Comitato di Csík – comitato del Regno d'Ungheria
 Ferenc Csik  – nuotatore ungherese
 Tibor Csík  – pugile ungherese